Ансе́льм— европейское мужское имя и образованная от него фамилия.

Имя 
 Ансельм I (ум. 818/822) — архиепископ Милана, местночтимый святой Миланской архиепархии Римско-католической церкви.
 Ансельм IV (род. в XI веке—ум. 1101) — архиепископ Медиоланский (Миланский).
 Ансельм Кентерберийский (1033—1109) — архиепископ кентерберийский, богослов XI в.
 Ансельм Лаонский (ум. ок. 1117) — французский богослов, весьма авторитетный представитель ранней схоластики.
 Ансельм Нонантолский (VIII век—803) — герцог Фриуля, затем первый аббат Нонатолы.
Ансельм Бесатский (1020 — между 1054 и 1067) — церковный деятель, философ, писатель и ритор XI века.

Фамилия 
 Ансельм, Антуан (1652—1737) — французский проповедник и «малый пророк», член Академии надписей и изящной словесности.
 Ансельм, Андрей Иванович (1905—1988) — советский физик-теоретик, профессор ЛГУ.
 Ансельм, Алексей Андреевич (1934—1998) — советский и российский физик-теоретик, профессор ЛГУ, директор ПИЯФа, сын А. И. Ансельма.

См. также 
 Отец Ансельм — французский монах-августинец, стоявший у истоков такой вспомогательной исторической дисциплины, как генеалогия.
 Анцельм из Мейсена (ок.1210—1278) — первый епископ варминский.
Ансельм, Валериус (1475—ок. 1547) — псевдоним Валериуса Рюда, швейцарского историка и хрониста, автора «Бернской хроники».
 Ансельмо
 Ансельмино

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки